Frías (Burgos) – Paese di Burgos, Spagna.
Frías (Santiago del Estero) – Paese della Provincia di Santiago del Estero, Argentina.